Балуарте има више значења:

 Балуарте (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Балуарте (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику